Marmarás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Marmarás, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Néos Marmarás, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar